Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Detroit 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Billie Jean King e Ilana Kloss che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Anne Smith 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Betty Stöve /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (campionesse)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Greer Stevens /  Virginia Wade (semifinali)

 Sherry Acker /  Betty-Ann Dent (primo turno)
 Dianne Balestrat /  Terry Holladay (quarti di finale)
 Kate Latham /  Pam Whytcross (primo turno)
 Regina Maršíková /  Betsy Nagelsen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Detroit 1980